Мезо́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний захід від Парижа, 100 км на південний захід від Бордо, 60 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 392 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 857,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мезос на сайті французького Національного інституту географії
 Туристичне бюро муніципалітету Мезос 
 [ Розташування муніципалітету Мезос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди